Kitlope /Naziv Tsimshiana u značenju  'People of the Rocks' , /, pleme iz grupe Bella Bella Indijanaca porodice Wakashan, uže grupe Haisla, nastanjeno u području Gardiner Canala u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija. Potomci im danas žive među Kitamaat ili Kitamat Indijancima, srodnim plemenom iz grupe Haisla s kojima su se pomiješali. Sami sebe nazivaju Henaaksiala (="dying off slowly").

Vanjske poveznice 
Haisla Territory and Totem Pole Location
Haisla Rediscovery Builds on Cultural Roots
Čišćenje lososa (slika)

Kwakiutl
Kanadski Indijanci
indijanska plemena